Simples - em inglês, simple

Localidades

Simplé

Desambiguação